Колб — фамилия. Известные носители:

 Колб, Виктория Олеговна (род. 1993) — белорусская легкоатлетка, толкательница ядра.
 Колб, Вячеслав Адамович (род. 1963) — российский молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор МГУ.
 Колб, Эдвард (род. 1951) — американский физик, работающий в области космологии.